Асака — топоним:

 Асака — город в Андижанской области Узбекистана.
 Асака — город в Японии, расположенный в префектуре Сайтама.

См. также 
 Асака Гонсай
 Асака Ясухико
 Асака (певица)